Марково може бити:
 Марково, које се тиче Марка
 Марково јеванђеље, Јеванђеље по Марку

или:
 Марково (Даскалови), насељено мјесто у општини Даскалови, област Стара Загора, Република Бугарска
 Марково (Каспичан), насељено мјесто у општини Каспичан, област Шумен, Република Бугарска
 Марково (Родопи), насељено мјесто у општини Родопи, област Пловдив, Република Бугарска
 Марково (Камник), насељено мјесто у општини Камник, Република Словенија
 Марково (Слатина), насељено мјесто града Слатине, Република Хрватска